Желатинозная каплевидная дистрофия роговицы () - редкая форма дистрофии роговой оболочки человека. Ряд мутаций, вызывающих эту дистрофию, отмечен в гене TACSTD2, однако у некоторых пациентов этот ген не затронут, что говорит о полигенном характере заболевания.

При этой дистрофии наиболее заметны гроздеобразные желатинозные массы под эпителием роговицы. У пациентов развивается светобоязнь, ощущение постороннего тела в роговице, сильно падает зрение. В амилоидных включениях обнаруживается лактоферрин, однако ген лактоферрина не затронут.

Болезнь была описана Накаизуми в 1914 году.

Альтернативные названия
 Corneal amyloidosis
 Amyloid corneal dystrophy, Japanese type
 Lattice corneal dystrophy type III
 Familial subepithelial corneal amyloidosis

Примечания

Офтальмология